Die CAF Champions League 2007 begann am 26. Januar 2007 mit der ersten Runde und endete am 9. November 2007 mit dem Finalrückspiel zwischen al Ahly Kairo aus Ägypten und Étoile Sportive du Sahel aus Tunesien. Den Titel sicherte sich die tunesische Mannschaft, die nach einem 0:0-Unentschieden im Hinspiel das Rückspiel in Kairo mit 3:1 gewinnen konnte. Dies war der erste Erfolg des Vereins in der CAF Champions League.

Am Turnier nahmen insgesamt 60 Mannschaften aus 49 Länderverbänden teil.

Erste Runde 
Hinspiele vom 26. bis 28. Januar, Rückspiele am 11. Februar.

|}
1 Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, da AGSM nicht über ein geeignetes Stadion verfügte.
2 Der AS Douanes wurde disqualifiziert, da er einen nicht spielberechtigten Spieler eingesetzt hatte.
3 Praia nicht angetreten
4 Rückzug St. Pierre
5 Rückzug ESCOM

Bereits für die zweite Runde qualifiziert waren:

Zweite Runde 
Hinspiele vom 2. bis 4. März, Rückspiele vom 16. bis 18. März.

|}

Achtelfinale 
Hinspiele am 7. und 8. April, Rückspiele vom 20. bis 22. April.

|}

Viertelfinale

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Halbfinale 
Hinspiele am 21. und 23. September, Rückspiele am 6. und 7. Oktober

|}

Finale 
Hinspiel am 27. Oktober, Rückspiel am 9. November

|}

Fußballsaison 2007
2007